

Személyek
Céline Dion kanadai énekesnő
Louis-Ferdinand Céline francia író és orvos

Települések

Horvátország
Celine falu Bottornya községben, Muraköz megyében
Celine falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Celine falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Celine Goričke falu Marija Gorica községben, Zágráb megyében
Celine Samoborske falu Szamobor községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Celine falu Krško községben Alsó-Szávamente régióban